Euboia (gräzisiert),Euböa oder Euboea (latinisiert) steht für:

 Euböa, griechische Insel
 Euböa (Regionalbezirk), griechischer Regionalbezirk
 Euboia (Sizilien), altgriechische Siedlung auf Sizilien
 Euboia (Tochter des Kleoptolemos), Gattin von Antiochos III.
 (1119) Euboea, Asteroid des Hauptgürtels

 Johannes von Euböa († 1730), ukrainischer orthodoxer Heiliger 

Mythologie:
 Euboia (Tochter des Asopos), Tochter des Flussgottes Asopos
 Euboia (Tochter des Asterion), Tochter des Flussgottes Asterion und Amme der Göttin Hera
 Euboia (Tochter des Larymnos), Tochter des Larymnos
 Euboia (Tochter des Thespios), eine der 50 Töchter des Thespios